Barbara Radziwiłłówna (zm. 1551) – druga małżonka Zygmunta Augusta, królowa polska, wielka księżna litewska.
 Barbara Radziwiłłówna – utwór dramatyczny Alojzego Felińskiego
 Barbara Radziwiłłówna – opera Henryka Jareckiego
 Barbara Radziwiłłówna – polski film historyczny z 1936 roku